Fintan est un nom propre qui désigne plusieurs personnages :

Mythologie 
 Fintan, héros de la mythologie celtique irlandaise.
 Cethern Mac Fintan, guerrier de cette même mythologie.

Saints et bienheureux 

 Fintan de Clonenagh († 603), moine irlandais, fondateur de nombreux monastères dont celui de Clonenagh ; fêté le 17 février.
 Fintan de Taghmon († 635); fêté le 21 octobre.
 Fintan de Rheinau († 878 ou 879), ou Findan; fêté localement le 15 novembre ou le 25 novembre.

Références

Homonymie de saints chrétiens